Albemarle steht für:
 Albemarle Corporation, amerikanischer Chemiekonzern

Orte:
 Albemarle (Ontario), Ort in Kanada
 Albemarle (Westfalkland), Ort auf den Falklandinseln

Orte in den Vereinigte Staaten:
 Albemarle County, Verwaltungseinheit in Virginia
 Albemarle (Alabama), in Courtland, ID-Nr. 86003856
 Albemarle (Louisiana), im Assumption Parish
 Albemarle (North Carolina), Verwaltungssitz des Stanly County 
 Albemarle (North Carolina, Buncombe County)

Schiffe:
 CSS Albemarle, Konföderierte
 USS Albemarle (1863)
 USS Albemarle (1865)
 USS Albemarle (AV-5)
 HMS Albemarle (1664)
 HMS Albemarle (1667)
 HMS Albemarle (1680)
 HMS Albemarle (1779)
 HMS Albemarle (1901)

Siehe auch:
 Duke of Albemarle
 Earl of Albemarle